

Persone 
 Alessandra Acciai (n. 1965) – attrice italiana attiva nel teatro, al cinema e in televisione
 Antonio Acciai (1924-1974) –  presbitero italiano
 Giovanni Acciai (n. 1946) – direttore di coro italiano